Arfiusaq bezeichnet:
 Arfiusaq (Berg), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Arfiusaq (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland